Questa pagina contiene l'elenco degli eletti nelle elezioni parlamentari in Finlandia del 2015.

Eletti

Cambiamenti 
 Paavo Väyrynen (kesk) hè stato sostituito da Mikko Kärnä (kesk) il 30 aprile 2015;
 Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) è stato sostituito da Leena Meri (ps) il 7 maggio 2015.

Note

Collegamenti esterni 
 

Liste di membri di parlamenti
Politici finlandesi